El término Corisco puede referirse a:
 Corisco (cangaceiro): cangaceiro brasileño.
 Corisco (isla): isla y municipio de Guinea Ecuatorial.